Солица — название рек:

Россия 
 Солица (приток Кулоя) — река в Архангельской области.
 Солица (приток Пуи) — река в Архангельской области.
 Солица (приток Устьи) — река в Архангельской области.